Нижнесорты́мский — посёлок в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Образует одноимённое сельское поселение. Расположен в 212 км к северо-западу от Сургута.

Название 
Своим названием посёлок обязан своему расположению. Он находится в нижнем течении реки, которая на языке коренных жителей ханты, звучит как «хорошая щука» («сорт» — щука, «ым» — хороший).

История 

В 1974 году геологи открыли Нижнесортымское месторождение нефти. В декабре 1988 года для разработки и обустройства этого месторождения было образовано нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть», одно из самых молодых и самое северное управление в ПАО «Сургутнефтегаз». Это стало главной причиной строительства Нижнесортымского.

Изначально Нижнесортымский был рабочим посёлком. Но уже 14 октября 1991 года, путём исключения из Лянторского поссовета, Нижнесортымский получил статус посёлка.

Население 

Одним из главных факторов роста населения является рождаемость. Величина естественного прироста в среднем составляет 970 человек в год. Генеральный план развития Нижнесортымского предусматривает рост населения до 25 тысяч человек. Средний возраст жителей — 25-35 лет, в поселок постоянно прибывает молодежь. Еженедельно празднуются две-три свадьбы.

Экономика 
Нижнесортымский — это перспективная территория с развивающейся нефтедобычей и быстро растущей инфраструктурой.

Основой экономического благополучия поселения является топливно-энергетический комплекс, который включает в себя нефтегазодобывающее управление «Нижнесортымскнефть», занимающее лидирующую позицию среди других НГДУ ПАО «Сургутнефтегаз».

На территории промзоны поселка расположен ряд промышленных предприятий: Нижнесортымское управление технологического транспорта, Нижнесортымское дорожно-ремонтно-строительное управление треста «Сургутнефтедорстройремонт», СМУ-10 Сургутского строительно-монтажного треста № 1, СМУ-1 Сургутского строительно-монтажного треста № 2, управление геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика», Специализированное управление механизированных работ №3 треста "Сургутнефтеспецстрой" и др.

Местное самоуправление 
В ноябре 2005 года главой сельского поселения Нижнесортымский избран Петр Владимирович Рымарев. Живёт в поселке с 1997 года. Имеет два высших образования: педагогическое и юридическое. Работал учителем истории и права в Нижнесортымской средней общеобразовательной школе, с 2000 года — заместителем главы администрации Нижнесортымского сельсовета. В должности главы поселения зарекомендовал себя как грамотный руководитель, обладающий высоким профессионализмом. Осуществил постройку в поселке оздоровительного комплекса с бассейном, разбил парк, лесопарковую зону, где отдыхают взрослые и дети.

Инфраструктура 
Развитие поселения идёт параллельно со строительством жилья и социальной инфраструктурой, позволяющей жить и трудиться в хороших бытовых условиях: органы местного самоуправления, полиция, средняя общеобразовательная школа с пришкольным интернатом, в котором живут и обучаются дети коренных жителей, три детских дошкольных учреждения, детская школа искусств, культурно-досуговый центр, библиотека, центр политехнического обучения, комбинат бытового обслуживания населения, фотосалон, парикмахерские, солярий, отделение почтовой связи, филиал «Сургутнефтегазбанка» и «Ханты-Мансийского банка», появились сети аптек, сетевые магазины «Пятёрочка», «Магнит» и другие.

В марте 2007 года закончено строительство участковой больницы на 45 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену и дневным стационаром на 5 коек. В больнице открыты следующие отделения: терапевтическое, хирургическое, детское и акушерско-гинекологическое. Одним из важнейших направлений её деятельности является организация и оказание всесторонней медицинской помощи как жителям посёлка, так и коренным малочисленным народностям Севера, проживающим на десяти родовых угодьях. Больница оснащена современным медицинским оборудованием, мебелью, отделения имеют просторные 1-2 местные палаты с санузлом и душевой кабиной.

Нижнесортымский сегодня — это один из самых благоустроенных, чистых и красивых населённых пунктов Сургутского района. Ежегодно возводятся новые жилые дома с удобными для проживания в условиях сурового климата квартирами. Всё жильё обеспечено магистральными коммуникациями, кабельным телевидением, телефонной связью, дворы благоустроены детскими площадками, разнообразными малыми архитектурными формами. Идёт разработка новых микрорайонов под многоэтажное жильё.

Транспорт 
Поселок Нижнесортымский с «большой землей» связывает только одна транспортная артерия — автомобильная с новым автовокзалом. Сегодня автовокзал оказывает услуги всему населению поселка: регулярное сообщение с городами — Сургут и Лянтор. Имеются авиа- и железнодорожная кассы.

Культура 
В октябре 2008 года сдан в эксплуатацию культурно-досуговый центр «Кристалл» со зрительным залом на 324 места, дискозалом на 200 мест, просторным актовым залом, библиотекой, залом хореографии для детей. В честь односельчан, участвовавших и погибших в боях за Отечество на площади рядом КДЦ «Кристалл» возведен мемориал павшим воинам.

В поселке отмечаются праздники с концертными программами и народными гуляниями, такие как: День России, День защиты детей, День поселка Нижнесортымский, проводы русской зимы, День знаний, Сабантуй — День плуга, День нефтяной и газовой промышленности, а также мероприятия, продолжающие традиции народов ханты и манси — День рыбака и оленевода.

Неоднократно становились дипломантами и призёрами районных и окружных конкурсов взрослый ансамбль — «Сортымочка» и детский «Сударушка», которые выступают с концертами в разных уголках Сургутского района.

Образование 
В 1997 году открыта детская школа искусств. На сегодняшний день в ней обучаются 250 детей. Школа укомплектована высококачественными музыкальными инструментами и оборудованием. Имеются актовый зал и библиотека, студия звукозаписи и фото-видеостудия. В школе открыты отделения: фортепианное, народных инструментов, духовых инструментов, эстрадное, эстетическое, хореографическое, изобразительного искусства, национальной культуры и современных технологий (музыкальное программирование, компьютерная графика). Работают творческие коллективы: оркестр народных инструментов, хор, духовой оркестр, вокальный ансамбль, хореографический ансамбль, эстрадный ансамбль, преподавательский ансамбль «Сортымские мастера», ансамбль песни и пляски «Зори Сортыма». Работы школьников вызывают восхищение и удивление. С 2004 года при школе искусств начал функционировать летний лагерь — творческая дача «Пятая четверть».

Спорт 
В январе 2007 года открыт спортивный комплекс «Лидер». На сегодняшний день в нём занимаются 440 человек. Развиваются следующие виды спорта: волейбол, футбол, баскетбол, вольная борьба, настольный теннис, шейпинг, легкая атлетика. В поселке установлен хоккейный корт и футбольное поле с искусственным покрытием. Поселковая хоккейная команда занимает призовые места по району.

Религия 
Построен новый православный храм в честь Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси. Существует мусульманская религиозная организация «Махалля». Построен новый храм и мечеть.

Достижения 
Сельское поселение Нижнесортымский заняло второе место в ежегодном районном конкурсе на звание «Самый благоустроенный город, поселок, село Сургутского района в 2006 году» в первой категории — населенный пункт свыше 5 тысяч человек. В окружном конкурсе на звание «Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2006 году» Нижнесортымский получил диплом в номинации «За высокие показатели в благоустройстве поселка». По итогам 2006 года во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» сельское поселение Нижнесортымский стало победителем в номинации «Лучшее сельское поселение». По итогам 2008 года окружном конкурсе на звание «Самый благоустроенный город, поселок, село Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2008 году».

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Сургутского района